Imiilaajiva bezeichnet:
 Imiilaajiva (Bucht, Qernertivartiip Immikkeertivat), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imiilaajiva (Bucht, bei Tasiilaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imiilaajiva (Bucht, bei Tiilerilaaq), Bucht im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Imiilaajiva (Bucht, bei Ittoqqortoormiit), Bucht im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Imiilaajiva (Bucht, Kangersivattiagajik), Bucht im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland
 Imiilaajiva (Bucht, bei Kangikajik), Bucht im Distrikt Ittoqqortoormiit, Grönland